Марселла Мескер і Carol Lynn Baily hanno battuto in фінал Луча Романов і Корінн Ваньє 6-2, 6-1

Основна сітка

Посилання 

Avon Futures of Hampton Roads